Vadim Boyko, född 1977 eller 1978, död den 16 november 2022, var en överste i den ryska militären, och ledare vid  (Ryska: Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова, TOVVMU).

Boyko ansvarade för att iordningsställa militär utrustning samt genomföra utbildning och rekrytering av soldater med anledning av ordern om partiell mobilisering den 21 september 2022 under Rysslands invasion av Ukraina.

Den ryska tidningen Dalnevostochnie Novosti rapporterade att Boyko begått självmord, då man fann honom död på morgonen den 16 november 2022 på kontorsplatsen för hans chef, Oleg Zhuravlev, med fem patroner och fyra pistoler i anslutning till Boykos kropp. En notis i Telegram-kanalen Baza Channel angav: "Det framgår att översten sköt sig själv i bröstet fem gånger." 

Boykos död inträffade efter flera förmodade dödsfall på grund av självmord bland ryska oligarker samt försvinnanden och sjukdomsfall bland ryska militärer i samband med invasionen av Ukraina.

Boykos död fick uppmärksamhet efter att hans änka Yulia skrev ett öppet brev daterat den 20 november 2022 till den ryske diktatorn Vladimir Putin, där hon angav att hennes man utförde "självavrättning" efter att ha blivit anklagad för att ha misslyckats med de mål som angetts för den partiella mobiliseringen.

Enligt hennes brev hade Boyko fått i uppgift att reparera och iordningställa utrustning och militära fordon som skulle sändas till kriget i Ukraina, men framfört till sin överordnade Oleg Zhuravlev att utrustningen var föråldrad och inte använd på många år och oanvändbar. Chefen tog sjukledigt och överlät allt ansvar på Boyko som överväldigades av den omöjliga uppgiften. Vid en inspektion den 14 november av en kommission från Khabarovsk anklagades Boyko för att ha orsakat "förlust av och skada på statlig egendom" och hotades med böter på 100 miljoner rubel. Den omöjliga uppgiften, och anklagelserna om försumlighet, ledde till att Boyko valde att ta sitt liv. Änkan noterade att Boyko inte sköt sig i huvudet, vilket hade varit snabbast och mest smärtfritt, utan utförde ett slags "själv-avrättning" på sin chefs kontorsplats för att sända en signal om den ohållbara situationen.

Referenser 

Män
Avlidna 2022
Personer relaterade till Rysslands invasion av Ukraina 2022
Födelseår saknas
Personer som begått självmord
Ryska militärer under 2000-talet